Elm Hall ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elm Hall (Louisiana), im Assumption Parish
 Elm Hall (Michigan), im Gratiot County